Bei den Olympischen Sommerspielen 1912, offiziell Spiele der V. Olympiade genannt, in der schwedischen Hauptstadt Stockholm fand zum ersten Mal ein Wettbewerb im Modernen Fünfkampf statt.

Der Wettbewerb bestand aus Pistolenschießen, 300 Meter Freistilschwimmen und Degenfechten sowie einem Geländeritt und einem Crosslauf über 4000 Meter.

Erster Olympiasieger wurde der Schwede Gösta Lilliehöök. Die Silbermedaille ging an seinen Landsmann Gösta Åsbrink und Bronze gewann mit Georg de Laval ebenfalls ein Schwede.

Zeitplan

Ergebnisse

Weblinks 

 
 Offizieller Bericht der Olympischen Spiele 1912 (PDF, 51,1 MB)

Moderner Fünfkampf
1912